Michów – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Chojnów 
 Michów – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Michów 
 Michów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim

Zobacz też 
 Dekanat Michów, Michowo, Mnichów, Mnichowo, Miechów